

Letteratura
Island in the Sky – romanzo del 1944 di Ernest K. Gann

Cinema
Island in the Sky – film statunitense del 1938 diretto da Herbert I. Leeds
L'isola nel cielo (Island in the Sky) – film statunitense del 1953 diretto da William A. Wellman